The Hobbit steht für:
 The Hobbit, Roman (1937) von J. R. R. Tolkien, siehe Der Hobbit
 The Hobbit (1966), Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1966
 The Hobbit (1977), Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1977
 The Hobbit (Computerspiel), illustriertes Textadventure von 1982

Siehe auch:
 Der Hobbit (Begriffsklärung)
 Hobbit (Begriffsklärung)